Kovanda ist der Nachname folgender Personen:

 Jiří Kovanda (* 1953), tschechischer Künstler
 Karel Kovanda (* 1944), tschechischer Beamter im Außenministerium und der EU
 Miloslav Kovanda (* 1936), tschechischer Botaniker